Mesodon normalis är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1900.  Mesodon normalis ingår i släktet Mesodon och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
normalis